Hampgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hampgölen, Småland, sjö i Torsås kommun, 
Hampgölen (Stjärnorps socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun, 
Hampgölen (Åtvids socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn